Mazepa (en ukrainien et en russe : Мазепа) est un nom de famille d'origine ukrainienne, porté notamment par :

 Ivan Mazepa, 1639-1709, noble ukrainien, hetman des cosaques d'Ukraine, et figure de la nation ukrainienne ;
 Isaac Mazepa, 1884-1952, homme d'État ukrainien, premier ministre de la république populaire ukrainienne établie éphémèrement durant la guerre civile russe, mort en exil ;
 Anna Politkovskaya (née Mazepa), 1958-2006, journaliste russe et militante des droits de l'homme, morte assassinée.

 Le nom d'Ivan Mazepa a également été retranscrit par Lord Byron avec deux p, en Mazeppa, dans un poème homonyme de 1819 inspiré de la légende populaire née autour du personnage historique.